День пам'яті жертв голодоморів — національний пам'ятний день в Україні, що припадає на четверту суботу листопада.
 День пам'яті та примирення — пам'ятний день в Україні, який відзначають 8 травня, в річницю капітуляції нацистської Німеччини (цю подію прийнято розглядати як символ перемоги над нацизмом).
 День пам'яті () — національне свято США, відзначається щорічно в останній понеділок травня. Цей день присвячений пам'яті американських військовослужбовців, що загинули у всіх війнах і збройних конфліктах, в яких США брали участь.
 День пам'яті ( — «чисте світло») — традиційне свято Китаю у яке поминають покійних, відзначається щорічно 5 квітня.
 День пам'яті (корейська: 현충일 (顯忠日), Хенчжуніл) — пам'ятний день в Південній Кореї про тих, хто загинув під час військової служби або за незалежність країни.

Інше 
 День пам'яті — американський кінофільм режисера Семюеля Фішера, що вийшов на екрани в 2011 році.